Løjtnant Kisje () er en sovjetisk film fra 1934 af Aleksandr Fajntsimmer.

Medvirkende 
 Mikhail Yansjin som Pavel I
 Boris Gorin-Gorjainov som Von Pahlen
 Nina Sjaternikova som Gagarina
 Sofija Magarill
 Erast Garin som Koblukov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1934
Komediefilm fra Sovjetunionen